Jornet est un nom propre catalan qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Josep Maria Benet i Jornet (1940-2020), dramaturge et scénariste espagnol ;
 Kílian Jornet (1987-), sportif professionnel espagnol, spécialiste de ski-alpinisme, alpinisme, ultra-trail et course en montagne.
  (1894-1936), prêtre espagnol ;
 Thérèse Jornet e Ibars (1843-1897), religieuse espagnole ;

Patronyme hispanique
Patronyme catalan